Het seizoen 1949-50 was de 33e editie van de Belgische Tweede Klasse. De officiële naam destijds was Division 1 (Eerste Afdeeling). Daring Club de Bruxelles SR werd winnaar in reeks A en Beringen FC in reeks B.  Beide ploegen promoveerden naar de ere-afdeling.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling 1948-49 voor de start van het seizoen:
 K. Boom FC (voorlaatste) degradeerde na 4 seizoenen in Ere-Afdeling.
 Union Royale Saint-Gilloise (laatste) degradeerde na 40 seizoenen in Ere-Afdeling.

Gepromoveerde teams
Volgende teams waren gepromoveerd uit Bevordering 1948-49 voor de start van het seizoen:
 RAEC Mons (kampioen reeks A) promoveerde na 20 seizoenen terug naar 2e nationale.
 AS Oostende KM (kampioen reeks B) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 2e nationale.
 AS Herstalienne (kampioen reeks C) promoveerde na 10 seizoenen terug naar 2e nationale.
 R. Union Hutoise FC (kampioen reeks D) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 2e nationale.

Deelnemende teams
De 32 ploegen werden over twee reeksen van 16 clubs verdeeld.

Eerste Afdeling reeks A 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1949-50 in Eerste Afdeling reeks A. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eerste Afdeling reeks B 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1949-50 in Eerste Afdeling reeks B. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Eindstand Eerste Afdeling

Reeks A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Reeks B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Ere Afdeling 1950-51 op het eind van het seizoen:
 Daring Club de Bruxelles SR (kampioen reeks A) promoveerde na 8 seizoenen terug naar de Ere Afdeling.
 Beringen FC (kampioen reeks B)  promoveerde voor het eerst naar de Ere Afdeling.

Degraderende teams
Op het einde van het seizoen degradeerden de laatste ploegen 2 van elke reeks. Volgende vier ploegen degradeerden naar Bevordering 1950-51:

P: positie, R: reeks, S2: Onafgebroken aantal seizoenen in 2e nationale op moment van degradatie

Topschutter

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2